Yorkvill puede referirse a dos localidades en el estado de Nueva York:

 Yorkville (Manhattan); o
 Yorkville (condado de Oneida, Nueva York)